Tionde månaden  kan syfta på:

  Tionde månad i den gregorianska kalendern, se Oktober
  Tionde månaden i muslimska kalendern, se Shawwal
  Tionde månaden i den judiska kalendern, se Tevet